El Clàssic d'Auckland 2009, també conegut com a ASB Classic 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 10 de gener de 2009 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
WTA Tour 2009